Sjeničak je ime več naselij: 

 Donji Sjeničak (Hrvaška) 
 Gornji Sjeničak (Hrvaška) 
 Sjeničak Lasinjski (Hrvaška)